Натуральне число 1487
 1487 рік до нашої ери
 1487 рік нашої ери